Семён Петрович Бойченко (1912—1987) — советский спортсмен и тренер. Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937). Заслуженный мастер спорта СССР (1938).

Биография 

Родился 15 апреля (28 апреля по новому стилю) 1912 года в селе Марьевка Херсонского уезда Херсонской губернии (ныне — Баштанский район Николаевской области Украины).

Во время службы в Красной Армии был военным моряком Черноморского флота. Во время флотской службы хорошо овладел всеми способами плавания, неоднократно побеждал на первенствах Черноморского флота по плаванию и в марафонских заплывах по Чёрному морю.

Выступал за клуб СКА ВМФ, Центральный институт физкультуры (1932—1936), ЦДКА (1937—1940), «Спартак» Москва (с 1941 года). Член КПСС с 1940 года. Окончил Высшую школу тренеров при ГЦОЛИФК (1937).

Чемпион СССР 1943 и 1944 годов в плавании на 100 м брассом; в 1946 и 1947 годах — в комбинированной эстафете 

Неоднократно устанавливал рекорды СССР в различных видах плавания. В 1941 году превысил официальные рекорды мира в плавании на 100 и 200 м баттерфляем.

В ноябре 1948 года Семён Петрович был арестован и обвинён в антисоветской пропаганде. Был осуждён на десять лет лагерей, срок отбывал в Соликамске (Пермская область). Шесть лет работал на деревообрабатывающем комбинате. Писал письма Сталину и в Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело. Только через год после смерти Сталина С. П. Бойченко освободили. И ещё через два года — в 1956 году спортсмена реабилитировали.

Был тренером сборной команды СССР на Олимпийских играх 1960 года. Почётный президент федерации плавания Москвы.

Бойченко был прототипом Виктора Важдаева — героя книги Бориса Раевского «Только вперёд», посвящённой советским пловцам.

Включен в Международный зал славы плавания.

Умер 23 января 1987 года.

Похоронен на Преображенском кладбище в Москве, участок № 14.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (1985)
 орден «Знак Почёта» (22.07.1937)

Память 
 На Украине, где родился выдающийся пловец, жители его родного села установили Бойченко памятник.
 Проводится турнир, посвящённый памяти Семёна Петровича Бойченко.
 В июне 2010 года в пригороде Николаева прошли соревнования на открытой воде. В апреле 2011 года также в Николаеве пловцы соревновались уже под крышей спорткомплекса «Водолей».
 В мае 2012 года в городе Очаков прошёл Открытый турнир по плаванию в категории «Мастерс», посвящённый 100-летию со дня рождения С. П. Бойченко.
 17 декабря 2019 года запущен памятный именной поезд в московском метрополитене в честь Семена Бойченко «Король Баттерфляя».

Примечания

Ссылки 
 
 Король баттерфляя Семён Бойченко

Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию
Члены КПСС
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Прототипы литературных персонажей
Похороненные на Преображенском кладбище